Campeonato disputado por :

 Associação Atlética APARECIDENSE (Aparecida de Goiânia)
 BOM JESUS Esporte Clube (Bom Jesus)
 MONTE CRISTO Esporte Clube (Goiânia)
 PIRES DO RIO Futebol Clube (Pires do Rio)
 SUDOESTE Esporte Clube (Edéia)
 URUAÇU Futebol Clube (Uruaçu)

Ligações Externas 
 Estadual

1995